Евгений Викторович Поляков (29 сентября 1980, Орёл, РСФСР) — российский футболист, нападающий.

Карьера 
Воспитанник орловского футбола и группы подготовки ФК «Жемчужина» (Сочи), Евгений Поляков начал карьеру в 1999 году в ФК «Орёл» под руководством Виталия Коберского. В 2003 году из-за большой конкуренции в составе был вынужден перейти в ФК «Спартак» (Луховицы). Сезон 2004 начал в «Ладе», в ходе сезона перешёл в курский «Авангард», где и играл до конца следующего сезона. В сезоне-2006 выступал за «Атлантас» (Клайпеда) в А-лиге Литвы. 6 июня забил первый и единственный мяч в чемпионате Литвы в ворота команды «Шилуте». Летом того же года перебрался в «Шахтёр» (Караганда). 31 июля Поляков дебютировал в Суперлиге Казахстана в матче 17 тура «Шахтёр» — «Кайрат» (Алма-Ата) — 1:1.

В 2007 году Николай Долгов пригласил Евгения в «Оружейник» (Тула), из ЛФЛ. В конце первого круга Поляков вернулся в родной ФК «Орёл». Сезон-2008 Евгений начал в воронежском «Динамо», но в ходе сезона перешёл в «Русичи». В 2010 году стал лучшим бомбардиром зоны «Центр» Второго Дивизиона, забив 20 мячей.

Достижения 
 Лучший бомбардир 2 дивизиона зоны «Центр»: 2010 (20 мячей)

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте болельщиков ФК «Шахтёр» (Караганда)
 Состав ФК «Шахтёр» (Караганда) в сезоне 2006
 Протоколы матчей чемпионата Литвы 2006 года
 Протоколы матчей ФК «Оружейник» (Тула) в сезоне 2007
 Статистика игроков ФК «Орел» (Орел) в сезоне 2007
 Профиль на официальном сайте ФК «Русичи»
 

Футболисты России
Игроки ФК «Русичи-Орёл»
Игроки ФК «Луховицы»
Игроки ФК «Лада-Тольятти»
Игроки ФК «Авангард» Курск
Игроки ФК «Атлантас»
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК «Арсенал» Тула
Игроки ФК «Динамо» Воронеж